Mistrzostwa świata w skokach na trampolinie – zawody gimnastyczne rozgrywane co roku, z wyjątkiem roku olimpijskiego zorganizowane po raz pierwszy w 1964 roku w Londynie. Mistrzostwa organizuje Międzynarodowa Federacja Gimnastyczna (FIG).

Edycje

Tabela medalowa 
Tabela została sporządzona na podstawie wyników ze strony Międzynarodowej Federacji Gimnastycznej.

Medale reprezentantów Polski 
  Adrian Sienkiewicz, Porto 1994, tumbling indywidualnie

  Andrzej Garstka, Sławomir Borejszo, Marek Król, Osaka 1984, tumbling drużynowo
  Krzysztof Wilusz, Andrzej Garstka, Zbigniew Bąchór, Birmingham 1988, tumbling drużynowo
  Krzysztof Wilusz, Auckland 1992, tumbling indywidualnie
  Tomasz Kies, Krzysztof Wilusz, Adrian Sienkiewicz, Jerzy Trzaska, Porto 1994, tumbling drużynowo

  Andrzej Garstka, Osaka 1984, tumbling indywidualnie
  Andrzej Garstka, Paryż 1986, tumbling indywidualnie
  Andrzej Garstka, Krzysztof Wilusz, Zbigniew Bąchór, Sławomir Borejszo, Paryż 1986, tumbling drużynowo
  Krzysztof Wilusz, Birmingham 1988, tumbling indywidualnie
  Małgorzata Popławska, Birmingham 1988, tumbling indywidualnie
  Zdzisław Pełka, Waldemar Okoniewski, Eligiusz Skoczylas, Birmingham 1988, drużynowo
  Krzysztof Wilusz, Marcin Leszczaniecki, Zbigniew Bąchór, Jerzy Trzaska, Essen 1990, tumbling drużynowo
  Marcin Leszczaniecki, Auckland 1992, tumbling indywidualnie
  Tomasz Kies, Sydney 1998, tumbling indywidualnie
  Józef Wadecki, Eindhoven 2005, tumbling indywidualnie
  Thomas Adamczyk, Artur Zakrzewski, Daytona Beach 2014, synchronicznie

Linki zewnętrzne

Przypisy 

!